Şehsuvar Kadin (consorte di Mustafa II), consorte ottomana e madre di Osman III.
 Şehsuvar Kadin (consorte di Abdülmecid II), consorte ottomana